

Geografia 
 Croce Mosso – frazione del comune di Valdilana
 Mosso – centro abitato della provincia di Biella in Piemonte
 Mosso Santa Maria – località del comune di Mosso
 Strona di Mosso – torrente italiano del Piemonte
 Valle Mosso – centro abitati della provincia di Biella in Piemonte
 Valle di Mosso – valle del Piemonte

Persone 
 Angelo Mosso – medico, fisiologo e archeologo italiano
 Benito Mosso – calciatore argentino naturalizzato italiano
 Eugenio Mosso – calciatore argentino naturalizzato italiano
 Francisco Mosso – calciatore argentino naturalizzato italiano
 Julio Mosso – calciatore argentino naturalizzato italiano

Altro 
 Mosso – in fotografia, difetto di nitidezza di una immagine
 Mosso – indicazione di tempo musicale
 Tempo mosso – album musicale di Mariella Nava
 Mosso – etnia della Cina meridionale

Pagine correlate 
 Valle Mosso (disambigua)

Altri progetti